Tiberius est un anthroponyme romain d'origine latine composé de Tiber(is) (« Tibre ») avec le suffixe -ius.

Personnages historiques 
 Tiberius Claudius Nero, empereur romain de 14 à 37.

Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les listes générées automatiquement pour Tiberius

Prénom 
Tiberius est un prénom masculin porté principalement en Roumanie et au Kenya.

Patronyme 
Tiberius est un patronyme porté principalement en Tanzanie, aux États-Unis et aux Pays-Bas.

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom latin
Prénom roumain